De balk voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op maandag 3 augustus 2021.

Resultaten

Kwalificaties 

Urara Ashikawa werd opgeroepen nadat Larisa Lordache zich terug trok.

Finale 

Ellie Black en Sunisa Lee behaalde evenveel punten maar omdat Ellie Black een hogere uitvoeringsscore had behaalde ze een hogerer plaats.
Vrouwen balk